Строптивая девчонка:
 Строптивая девчонка (фильм, 2007)
 Строптивая девчонка (фильм, 1956)